

Географічні назви 
 Верт — французький муніципалітет.
 Верт (Німеччина) — громада в Німеччині.
 Верт (Верхня Баварія)
 Верт-ам-Майн
 Верт-ан-дер-Донау
 Верт (округ, Західна Вірджинія)
 Верт (кантон) — французький кантон.

Прізвище 
 Ізабелль Верт — німецька вершниця, шестиразова олімпійська чемпіонка.
 Йосип Верт — католицький єпископ у Казахстані.
 Леон Верт — французький письменник.
 Ніколя Верт — французький історик.

Астрономічні назви 
 13559 Верт — астероїд.